Stringfellow ist der Name folgender Personen:

 Benjamin Franklin Stringfellow (1816–1891), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Douglas R. Stringfellow (1922–1966), US-amerikanischer Politiker
 John Stringfellow (1799–1883), englischer Konstrukteur und Pionier des Motorfluges
 Ken Stringfellow (* 1968), US-amerikanischer Rockmusiker
 Peter Stringfellow (Fußball) (* 1939), englischer Profifußballspieler
 Peter Stringfellow (Nachtclub) (* 1940), englischer Nachtclubbesitzer
 Savanté Stringfellow (* 1978), US-amerikanischer Weitspringer

Stringfellow bezeichnet außerdem:

 Stringfellow (Comic), fiktionaler Charakter von Marvel Comics
 Stringfellow „Huckleberry“ Hawke, fiktionaler Charakter der Fernsehserie Airwolf
 Stringfellow-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika